Sezon (1957/1958) był 14. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 28 lipca 1957 i trwały do 22 czerwca 1958. Tytułu nie obroniła drużyna Fredrikstad FK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Viking FK.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Finał 
 Viking FK - Skeid Fotball 2-0

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1957 w piłce nożnej
1958 w piłce nożnej
1957 w Norwegii
1958 w Norwegii